Змагання з фехтування на шаблях у командній першості серед жінок на 2008 Олімпійських іграх пройшли 14 серпня. Медалі в цьому виді вперше в історії були розіграні на Олімпійських іграх.

Призерки

Змагання

Фінальний раунд

Поєдинки за 5-8 місця

Фінальне положення

Посилання 
 Competition format